На этой странице представлена информация о выборах в органы государственной власти Курской области, в органы местного самоуправления на территории Курской области, а также о проведении на территории Курской области выборов Президента России, выборов депутатов Государственной думы и всероссийских референдумов (голосований).

Всероссийские голосования

Референдум по Конституции России (1993)

Голосование по поправкам в Конституцию России (2020)

Выборы Президента России

1991 год

1996 год

2000 год

2004 год

2008 год

2012 год

2018 год

Выборы в Государственную думу

1993 год

1995 год

1999 год

2003 год

2007 год

2011 год  
Голосование проводилось только по партийным спискам.

Депутаты, избранные по партийным спискам в составе региональных групп, включающих Курскую область

2016 год

Голосование по одномандатным округам 

Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. N 300-ФЗ  на территории Курской области было образовано два одномандатных округа:

 № 109 "Курский": Центральный округ города Курска; города Железногорск, Курчатов, Льгов, районы Дмитриевский, Железногорский, Золотухинский, Конышевский, Курчатовский, Льговский, Октябрьский, Поныровский, Фатежский, Хомутовский; северо-западная часть Курского района. К округу был также приписан избирательный участок № 8315, образованный в Посольстве России в Германии (Берлин).
 № 110 "Сеймский": Железнодорожный и Сеймский округа города Курска; город Щигры, районы Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Горшеченский, Касторенский, Кореневский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Пристенский, Рыльский, Советский, Солнцевский, Суджанский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский; юго-восточная часть Курского района.

Результаты по округу № 109:

Результаты по округу № 110:

Избранный депутатом Виктор Карамышев сложил полномочия в 2019 году. Довыборы по округу № 110 состоятся 13 сентября 2020 года.

Голосование по партийным спискам

Депутаты, избранные по партийным спискам в составе региональных групп, включающих Курскую область

Довыборы 2020 года 

20 июня 2019 года избранный по Сеймскому избирательному округу № 110 депутат Государственной думы Виктор Карамышев был избран Главой города Курска, в результате чего депутатский мандат по округу № 110 оказался вакантным. Дополнительные выборы по округу состоятся 13 сентября 2020 года.

Выборы губернатора Курской области

1996 год

2000 год

2014 год 

Досрочные выборы губернатора Курской области состоялись в Курской области 14 сентября 2014 года в единый день голосования. Победу одержал Александр Михайлов, бывший до этого губернатором с 2000 года.

2019 год 
Выборы губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) состоялись 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Губернатор избирался сроком на 5 лет. Победу в первом туре одержал временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт.

Выборы в Курскую областную думу

1994 год

1996 год

2001 год

2006 год

2011 год

2016 год

Ссылки